Příjmení Koloušek nosí více významných osobností:

 Jan Koloušek (1859–1921) – český a československý národohospodář, vysokoškolský činovník a politik
 Radim Koloušek (* 1941) – český lyžař
 Václav Koloušek (* 1976) – český fotbalový záložník
 Vladimír Koloušek (1909–1976) – český stavební inženýr a profesor ČVUT

Externí odkazy